Monasterio de Santa María de la Vega puede referirse a los monasterios españoles de:

 Monasterio de Santa María de la Vega, cisterciense del siglo XIII, en Renedo de la Vega (Palencia, Castilla y León).
Antiguo monasterio de Santa María de la Vega, en Salamanca.
 Monasterio de Santa María de la Vega fundado por Gontrodo Pérez, amante del rey Alfonso VII de Castilla, en el siglo XII en Oviedo (Asturias), hoy desaparecido.